Та́вры:
 Тавры — множественное число от тавр.
 Тавры (народ) — народ.
 Тавры (Ленинградская область) — деревня в Ленинградской области.